Đuống , een rivier in Vietnam
Yang (achternaam)